Ринкон Тигре има више значења:

 Ринкон Тигре (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон Тигре (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон Тигре (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику